PSK est un sigle de 3 caractères qui peut désigner :
Phase-shift keying, une technique de modulation numérique
le surnom de Pape Samba Kane, journaliste sénégalais 
Sigle de 3 caractères
 Pre-Shared Key, un mode utilisé dans Wi-Fi Protected Access